Le terme Musée pyrénéen peut désigner :
 Le Musée pyrénéen de Lourdes (Hautes-Pyrénées)
 Le Musée pyrénéen de Niaux (Ariège)

Homonymie